Петров Юрій Борисович (1947) — колишній радянський футболіст, нападник і півзахисник.
 Петров Юрій Васильович (1915—1977) — поет, перекладач
 Петров Юрій Володимирович (1939) — глава адміністрації (1991—1993) Президента Росії Бориса Єльцина.